La Gran Duquesa Alejandra Nikolaievna de Rusia (San Petersburgo, 24 de junio de 1825 - ibídem, 10 de agosto de 1844) era la hija más joven del zar Nicolás I de Rusia y de la zarina Carlota de Prusia (Alejandra Feodorovna). Hermana menor del zar Alejandro II de Rusia, contrajo matrimonio con el príncipe Federico Guillermo de Hesse-Kassel

Biografía 

Se le dio el nombre de su tía paterna, la Gran Duquesa Alejandra Pávlovna de Rusia, pero se la conocía en familia con el apelativo cariñoso de «Adini». Alejandra era la favorita de su padre; y de acuerdo con las memorias de su hermana Olga, era la única que había heredado de su madre el «aspecto prusiano». También se dice que se asemejaba mucho a su abuela, la reina Luisa de Prusia. Nicolás hablaba afectuosamente de Adini como «un poco caprichosa, pero muy dulce».

Alejandra se hizo muy famosa, tanto en la sociedad de San Petersburgo como en la corte, por su belleza y vivaz personalidad. Poseía un gran talento musical y una bella voz, llegando a tomar lecciones de la famosa soprano Henriette Sontag. Al cabo de un año su voz comenzó a cambiar, lo que algunos médicos supusieron que era debido a una enfermedad de los pulmones.

Matrimonio 

El 28 de enero de 1844, Alejandra se casó con el príncipe Federico de Hesse-Kassel (1820-1864) en San Petersburgo. Su esposo era el heredero y único hijo del landgrave Guillermo de Hesse-Kassel y de la princesa Luisa Carlota de Dinamarca. Fritz, como era llamado, había llegado a San Petersburgo como posible novio de su hermana Olga, pero se enamoró de Adini en la primera noche que pasó con la familia. Aunque Alejandra era más pequeña y Fritz fuese un hombre joven y atractivo, Olga amablemente se puso del lado de su hermana, e incluso acompañaba a la pareja cuando querían pasar el tiempo juntos, lejos de los ojos indiscretos de la corte. Finalmente, el emperador y la emperatriz dieron su permiso para el matrimonio.

Poco antes de la ceremonia, la Gran Duquesa fue diagnosticada con tuberculosis, lo que supuso un duro trauma para su padre, el zar Nicolás. Los médicos afirmaron que uno de sus pulmones estaba tan dañado que no había esperanza de recuperación. Alejandra se quedó embarazada, lo que no hizo sino complicar los síntomas. Debido a su mala salud, la Gran Duquesa no se trasladó a Hesse, sino que permaneció en San Petersburgo bajo la continua supervisión de su padre. Durante su convalecencia la Gran Duquesa se aficionó, junto a su marido, a las obras del historiador Plutarco.

Fallecimiento 

Tres meses antes de tiempo, Alejandra dio a luz a un niño que recibió el nombre de Guillermo, el cual falleció poco después de nacer. La Gran Duquesa le siguió a las pocas horas, siendo sus últimas palabras «Sé feliz», dedicadas a su marido. El zar Nicolás lloró amargamente tras su muerte, considerándolo un castigo por la sangre derramada en la revuelta decembrista. Fue enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo junto a su hijo. En 1908 sus restos fueron trasladados al panteón granducal.
Nueve años más tarde, su marido se casó en segundas nupcias con la prima de Adini, la princesa Ana de Prusia. Eventualmente se convirtió en jefe de la Casa de Hesse-Kassel. A pesar de que la pareja tuvo seis hijos, Fritz y Ana nunca se sintieron emocionalmente cerca, y se especuló que uno de los motivos fue porque él no fue capaz de superar el duelo por su primera esposa.

En los jardines del palacio Peterhof, cerca de San Petersburgo hay un memorial con el busto de una pequeña escultura de la gran duquesa. Sus habitaciones se conservaron al igual que en el momento de su muerte.

Seis gavillas de diamantes, que llegaron a Hesse en una de las batas del ajuar de Alejandra se transformaron en una diadema para Ana en torno a 1900. Esta diadema es ahora la diadema de boda tradicional de la familia principesca de Hesse, y fue usada por Floria de Faber-Castell cuando se casó en 2003 con Donato, príncipe Heredero de Hesse.

Distinciones honoríficas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina (Imperio Ruso).

Ancestros

Referencias 

 Hesse: A Princely German Collection.  Catalog of exhibition at the Portland Art Museum, 2005.  John E. Buchanan, Jr., Director, The Marilyn H. and Dr. Robert B. Pamplin, Jr. Collection.
 Olga, Queen of Wuerttemberg.  Traum der Jugend goldener Stern. Günther Neske Verlag, 1955.

Enlaces externos 

Nobles de Rusia del siglo XIX
Romanov
Damas de la Orden de Luisa
Alejandra Nikolayevna
Rusas del siglo XIX
Fallecidas por parto